Schönstedt ist 

 der Name einer Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen, siehe Schönstedt
 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Weißensee im Landkreis Sömmerda in Thüringen, siehe Schönstedt (Weißensee)

Schönstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Aegidius Schönstedt (1812–1881), deutsch-niederländischer Maler und Generalleutnant der niederländischen Armee 
 Arno Schönstedt (1913–2002), deutscher Organist
 Karl von Schönstedt (bis 1911 Karl Schönstedt; 1833–1924), deutscher Richter und von 1894 bis 1905 preußischer Justizminister
 Rolf Schönstedt (* 1944), deutscher Kirchenmusiker, Professor und ehemaliger Hochschulrektor
 Walter Schönstedt (1909–1961), deutsch-amerikanischer Schriftsteller